Panca puede referirse a:

 un peruanismo para denominar a la hoja del maíz
 la especie Sparus aurata